«7Я Рози» () — російськомовне скриптед-серіаліті зняте в Україні. Прем'єра відбулася 19 березня 2019 року на «Новому каналі».

Сюжет 
Ріеліті шоу розповідає про життя реальної зіркової сім'ї телеведучої Рози Аль-Намрі. Кілька місяців усі члени цієї родини перебували під прицілами камер. Вони закохувалися, скандалили, мирилися і ділилися особистими секретами з глядачами Нового каналу. Формат реалізований в Україні вперше. Проект навмисно руйнує межу між екраном і глядачем, що створює ефект присутності. Глядачі ще ніколи не були такі «близькі» з героями.

Актори 
 Роза Аль-Намрі у ролі Рози, найстарша донька у сім'ї.
 Єлизавета Аль-Намрі у ролі Лізи, середня донька у сім'ї.
 Ріям Аль-Намрі у ролі Ріям, середня донька у сім'ї.
 Азаль Аль-Намрі у ролі Азаль, наймолодша донька у сім'ї.
 Махмуд Аль-Намрі у ролі Махмуда або папи, голова сім'ї.
 Наталія Аль-Намрі у ролі Наташи або мами, мама.
 Павло Сергієнко у ролі Паши, друг Епіфаніо.
 Епіфаніо Лопес у ролі Епіфаніо, співак, багатий чоловік та хлопець Рози.
 Іван у ролі Вані, хлопець Азаль.
 Денис Реконвальд у ролі Деніса, хлопець Лізи.
 Олексій Іссаков у ролі Олексія, хлопець Ріям.
 Єгор Окатов у ролі Єгора, сценарист та друг Рози та її чоловіка.
 Аріна у ролі Аріни, хрещениця Епіфаніо.
 Едуард у ролі Едіка, садівник сім'ї.

Епізоди 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center;"
|-
! scope="col" style="padding:0 8px;" rowspan="2" colspan="2" | Сезон
! scope="col" style="padding:0 8px;" rowspan="2" | Епізоди
! scope="col" style="padding:0 80px;" colspan="2" | Оригінальні покази
! scope="col" style="padding:0 8px;"rowspan="2" | Мова
|-
! scope="col" |Прем'єра
! scope="col" |Фінал
|-
| scope="row" style="background:#FFD700; color:#100;"|
| 1
| 12
| 
| 
| 
|}

Виробництво

Ідея 
Сергій Мельник, керівник творчого об'єднання, так описала ідею проекту:

Зйомки 
Зйомки скриптед-серіаліті проходили у Києві. Більша частина — в будинку родини Аль-Намрі і тусовочних місцях столиці: парках, кафе, ресторанах…

Джерела

Посилання 
 Офіційна сторінка проекту  на сайті телеканалу «Новий канал»

Телепередачі України
Реаліті-шоу України
Телепрограми «Нового каналу»
Телепередачі російською мовою